Акгуль Аманмурадова і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але Суґіяма завершила професійні виступи наприкінці 2009 року, а Аманмурадова грала в парі з Ренатою Ворачовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Кара Блек і Даніела Гантухова.
Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Квета Пешке і Катарина Среботнік з рахунком 6–2, 2–6, [13–11].

Сіяні пари

Сітка

Сітка 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{Nowrap| Л Губер МХ Мартінес Санчес}}
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е Галловіц Н Петрова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В Душевіна К Макарова
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=[8]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ю Чжань Ц Чжен| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=[10]| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Л Реймонд Р Стаббс
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Клейстерс С Кузнецова
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ч Цзяжун О Говорцова
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Н Грандін А Спірс
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Е Кеотавонг М Саут
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=[7]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= В Руано Паскуаль М Шонессі| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=[10]| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Росольська Ц Янь| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=7| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= А Клейбанова Ф Ск'явоне
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=69
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Аманмурадова Р Ворачова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Блек Д Гантухова| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ш Пеєр Ф Пенетта
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= К Пешке К Среботнік| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=7'''
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Посилання 
 Main Draw 

2010
Aegon International